The Handmaid’s Tale steht für folgende Werke:

 The Handmaid’s Tale, Originaltitel von Der Report der Magd, Roman von Margaret Atwood (1985)
 The Handmaid’s Tale, Originaltitel von Die Geschichte der Dienerin, deutsch-US-amerikanischer Film von Volker Schlöndorff (1990)
 The Handmaid’s Tale (Oper), Oper von Poul Ruders (2000) 
 The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd, US-amerikanische Fernsehserie (ab 2017)